Nos Jogos Paraolímpicos de Verão Tóquio 1964 a Alemanha Ocidental ganhou 12 medalhas, das quais 5 foram de Ouro, 2 de Prata e 5 de Bronze.

Países nos Jogos Paralímpicos de Verão de 1964